

Bösingen, une commune du Bade-Wurtemberg

Bösingen, une commune du canton de Fribourg